Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 483 dans le monde.

 Route fédérale 483 en Allemagne
 RS-483 au Brésil
 Route nationale 483 en France